Michał Nalepa (n. 1993), calciatore polacco, difensore
Michał Nalepa (n. 1995), calciatore polacco, centrocampista